QK oder Qk steht für:
 Qualitätskoeffizient
 Qualitätskontrolle; siehe Qualitätssicherung
 Qualitätskontrast, einer der sieben Farbkontraste
 Air Canada Express (IATA-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft
 Air Nova (IATA-Code), ehemalige kanadische Regionalfluggesellschaft

QK